«Jolly Holiday» es una canción de la película de Walt Disney Mary Poppins. Fue compuesta por Richard M. Sherman y Robert B. Sherman. La canción es cantada en la película por Bert (Dick Van Dyke) y Mary (Julie Andrews) en la secuencia de fantasía antes de alcanzar el carrusel. El músico Irwin Kostal apoyó con la orquesta. Las voces de los animales cantando fueron provistas por Bill Lee, Ginny Tyler, Paul Frees, Marc Breaux, Marni Nixon, y Thurl Ravenscroft.

La canción también aparece en el musical, pero fue modificada para concordar con la historia de Mary Poppins Opens the Door.

La película toma lugar en 1910 (aunque los libros de P.L. Travers ubiquen la historia en 1934) y la canción está en el estilo Music Hall del período.

La canción ha sido parodiada en el Forbidden Broadway Cleans Up Its Act, y el espectáculo del álbum, con el nombre "Jolly Holiday with Rudy," el cual se burló de la limpieza de Broadway en ese momento.

Este número musical también aparece en la serie de vídeos Sing Along Songs.

Mary Poppins (Julie Andrews) cantando Jolly Holiday con Yakko Warner, Wakko Warner, Dot Warner (Animaniacs).

Referencias
 Sherman, Robert B. Walt's Time: from before to beyond. Santa Clarita: Camphor Tree Publishers, 1998.

Canciones de 1964
Canciones de Mary Poppins
Canciones escritas por los hermanos Sherman